Погружной насос — насос, погружаемый ниже уровня перекачиваемой жидкости. Это обеспечивает подъём жидкости с большой глубины, хорошее охлаждение узлов насоса, и позволяет поднимать жидкости с растворенным в ней газом. Устанавливается в буровых скважинах, шахтных колодцах, технологических ёмкостях.

Различают два типа погружных насосов: штанговые погружные насосы и бесштанговые погружные насосы.
Штанговые погружные насосы, в которых привод осуществляется от независимого двигателя, находящего на поверхности жидкости, через механическую связь (штангу).
Бесштанговые погружные насосы выполняются в одном агрегате с электрическим (или гидравлическим) двигателем. Питание электродвигателя осуществляется через погружаемый силовой кабель. Данные насосы являются наиболее распространёнными. К ним относятся скважинный насос, колодезный насос, а также фекальный насос и дренажный насос.

В случае применения гидродвигателя, источником энергии служит та же самая перекачиваемая жидкость, подаваемая в насос под высоким давлением. В этом случае независимый двигатель с насосом устанавливается на поверхности. Частный случай такой системы — гидролифт, в котором вода, подаваемая с поверхности под высоким давлением, увлекает с собой дополнительный объём воды из скважины.

Из числа скважинных погружных насосов наибольшее распространение получили центробежные насосы с погружным водо-, либо маслозаполненым герметичным электродвигателем соединенные коротким валом в моноагрегат, который подвешиваются в скважине на колонне водоподъёмных (насосно-компрессорных)труб, либо устанавливается с устройством беструбного водоподъёма, фиксирующим насос в обсадной колонне скважины на требуемой глубине и обеспечивающим подъём жидкости на поверхность по колонне обсадных труб.Такие системы называют также - The pumping system without the riser pipe  (PSWR-system). 

Длительность периода устойчивой энергоэффективной работы погружного многоступенчатого центробежного насоса в скважине является одним из показателей технического уровня и качества насосной продукции и различно для насосов различных производителей в сопоставимых условиях. Такой период энергоэффективной работы насоса называется Pump Life Cycle Length (Pump LCL) in a Water Well  -длина жизненного цикла насоса в скважине на воду. 

Длина жизненного цикла насоса в скважине влияет  на продолжительность жизненного цикла  скважины и размер соответствующих издержек на эксплуатацию. 

Некоторые области применения погружных насосов:
 добыча нефти;
 системы скважинного подземного выщелачивания полезных ископаемых (добыча урана, золота, редкоземельных элементов методами физико-химической геотехнологии);
 водоснабжение и канализация муниципальных и промышленных сооружений, частных домовладений;
 ирригационные системы;
 утилизация геотермальной энергии низкого потенциала тепловыми насосами (Water source heat pumps-WSHP);
 перекачка сжиженных углеводородных газов.

Существуют также бытовые погружные насосы, используемые, например, для перекачивания жидкости из бассейнов и подвальных помещений, а также для местного водоснабжения.

Примечания

Ссылки 
Water well pump article
Versatile Pump Works Under Water, July 1947, Popular Science  - разрез крупного погружного насоса

Насосы